Авдеєєв (Авдеєв) — українське прізвище. Жіноча форма — Авдеєєва.

Відомі носії 
 Авдеєєв Олександр Іванович (1983—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Авдєєв

Примітки